Кантаку́зовка () — село в Валковской городской общине Богодуховского района Харьковской области Украины.

Код КОАТУУ — 6321287504. Население по переписи 2001 г. составляет 123 (53/70 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Кантакузовка находится в начале балки в которой берет начало один из истоков реки Шляховая.
На расстоянии в 2 км расположены сёла Снежков и Водопой.
Рядом лесной массив (дуб, ясень).

История 
 1908 — дата основания.

Экономика 
 В селе есть свинотоварная ферма.

Объекты социальной сферы 
 Школа.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины